GEMS steht für:

 Generic Error Modeling System, Beschreibungsmodell menschlicher Fehler
 Geostationary Environment Monitoring Spectrometer, ein südkoreanisches System zum Monitoring der Luftqualität aus dem geostationären Orbit
 Gravity and Extreme Magnetism SMEX, ein Weltraumteleskop
 RubyGems, das offizielle Paketsystem für die Programmiersprache Ruby

Gems ist der Familienname folgender Personen:
 Pam Gems (1925–2011), britische Dramatikerin

Abkürzung